Regierungspräsident steht für:

 Regierungspräsident (Deutschland), Leiter einer Landesbehörde
 Regierungspräsident (Schweiz), Leiter einer Kantonsregierung

Siehe auch:
 Regierungschef, Leiter der Regierung eines Staates